The Bad Seed, titre original de La Mauvaise Graine, film américain de Mervyn LeRoy sorti en 1956 ;
 The Bad Seed, titre original de , téléfilm américain de Paul Wendkos sorti en 1985 ;
 , téléfilm américain de Rob Lowe sorti en 2018 ;
 , série télévisée américaine sortie en 2019.